Kubicek oder Kubíček ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Kubicek (* 1935), deutsche Politikerin (PDS)
 Herbert Kubicek (* 1946), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Hynek Kubíček (* 1947), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Juro Kubicek (1906–1970), deutscher Maler

Kubiczek oder Kubiczeck ist der Familienname folgender Personen:
 André Kubiczek (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Walter Kubiczeck (1931–2009), deutscher Komponist

Kubitschek ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Kubitschek (1912–1992), österreichischer Maler
 Götz Kubitschek (* 1970), deutscher Publizist und Verleger
 Grete Kubitschek (1903–??), österreichische Eiskunstläuferin 
 Juscelino Kubitschek (1902–1976), brasilianischer Politiker, Präsident 1956 bis 1961
 Maria Kubitschek (* 1962), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Rudolf Kubitschek (1895–1945), deutsch-böhmischer Volkskundler und Schriftsteller
 Ruth Maria Kubitschek (* 1931), deutsche Schauspielerin
 Sarah Kubitschek (1909–1996), First Lady von Brasilien
 Wilhelm Kubitschek (1858–1936), österreichischer Althistoriker, klassischer Archäologe und Numismatiker

Kubizek ist der Familienname folgender Personen:
 August Kubizek (1888–1956), österreichischer Musiker, Freund des jungen Adolf Hitler
 Augustin Kubizek (1918–2009), österreichischer Komponist und Hochschullehrer
 Karl Maria Kubizek (1925–1995), österreichischer Musikpädagoge und Komponist
 Leonhard Kubizek (* 1963), österreichischer Musiker und Mental-Regisseur
 Wolfgang R. Kubizek (1959–2008), österreichischer Komponist

Siehe auch:
 Kubichek!, britische Band